Jonathan Eysseric – tennista francese
 Joseph Eysséric – esploratore e pittore francese
 Valentin Eysseric – calciatore francese